Los Caños steht für:

Orte:
 Los Caños (Aguascalientes), Ort in Mexiko
 Los Caños (Zacatecas), Ort in Mexiko
 Los Caños de Meca, Ort in der Provinz Cádiz, Spanien

Sonstiges:
 Los Caños (Band), spanische Musikgruppe

Siehe auch:
 Aeródromo de Matilla de los Caños, Flugplatz in der Provinz Valladolid, Spanien